Иван Дмитриевич Руно — московский воевода XV века, боярин. Участник междоусобной войны на стороне великого князя Василия II Тёмного против Дмитрия Шемяки и Русско-казанской войны 1467—1469 годов.

В 1446 году в числе других детей боярских принимал участие в освобождении Василия II из плена. Два года спустя, в ответ на предыдущие набеги на Кострому и Муром, участвовал в победоносном походе против казанских татар на Каму и Вятку. В 1469 году, вопреки решению Ивана III, во главе небольшого отряда самовольно пошёл под Казань «искать ратной чести». Разорил городские предместья, захватив богатую добычу и освободив множество русских невольников. При отходе был настигнут главными силами казанского хана Ибрагима, но, соединившись с войском Константина Беззубцева, разгромил его. Благополучно вернулся в Нижний Новгород, где ему, однако, пришлось защищаться от обвинений в измене.

В 1478 году состоял приставом при московском посольстве в Новгороде. Был богатым землевладельцем по реки Соти.

См.также 
Русско-казанские войны
Первая Казань

Ссылки 
 А. А. Половцев. Русский биографический словарь
 Богуславский, В. В. Славянская энциклопедия. Киевская Русь — Московия: в 2 т. — М.: Олма-Пресс, 2005.

Военачальники Русского государства
Воеводы
Персоналии по алфавиту
Участники Русско-казанских войн